Лас Е́рас () — низка топонімів в Аргентині, названих на честь , аргентинського військового і політичного діяча:

  — департамент у провінції Мендоса
  — місто у провінції Мендоса, адміністративний центр однойменного департаменту
 Лас-Ерас (Санта-Крус) — місто в провінції Санта-Крус
  — станція Метрополітену Буенос-Айреса
  — місто у провінції Буенос-Айрес, адміністративний центр однойменного округу
 Хенераль-Лас-Ерас (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес